Робекко-Павезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Робекко-д'Ольйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Робекко-суль-Навільйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан